El Puig del Trill és un puig de 251,4 m alt del límit dels termes comunals de les Cluses i Morellàs i les Illes, a la comarca del Vallespir, de la Catalunya Nord.

Està situat en el terç septentrional del límit dels dos termes comunals esmentats, al sud-oest de la Clusa Baixa i al sud-est de Morellàs.

Referències 

Geografia de les Cluses
Muntanyes de Morellàs i les Illes